Kulango steht für
Kulango (Sprache)
Kulango (Volk)